Plaats in Indonesië
 Tamanjaya (Sumur), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Tamanjaya (Ciemas), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Tamanjaya (Gununghalu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung Barat in de provincie West-Java
 Tamanjaya (Tamansari), een plaats in het bestuurlijke gebied Kota Tasikmalaya in de provincie West-Java